Ľubomír Dutkovič (né le ) est un joueur de hockey sur glace slovaque qui évolue au poste d'attaquant.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2001-2002|| HC Košice || Extraliga || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003|| HK Dukla Michalovce || 1. liga || 3 || 0 || 2 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004|| HC Košice II || 1. liga || 38 || 1 || 4 || 5 || 36 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2004-2005|| HK Trebišov || 1. liga || 27 || 0 || 5 || 5 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006|| HK Trebišov || 1. liga || 30 || 6 || 6 || 12 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007|| Galaxians d'Amnéville || Division 1 || 27 || 3 || 15 || 18 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008|| HK Trebišov || 1. liga || 39 || 4 || 12 || 16 || 52 || 4 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2008-2009|| HK Trebišov || 1. liga || 40 || 4 || 12 || 16 || 26 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2009-2010|| HC 46 Bardejov || 1. liga || 35 || 2 || 5 || 7 || 18 || 6 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2010-2011|| Galaxians d'Amnéville || Division 2 || 15 || 3 || 6 || 9 || 53 || 4 || 0 || 4 || 4 || 8
|-
| 2011-2012|| Galaxians d'Amnéville || Division 2 || 18 || 3 || 23 || 26 || 40 || 8 || 0 || 7 || 7 || 14
|-
| 2012-2013|| Galaxians d'Amnéville || Division 1 || 23 || 3 || 5 || 8 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014|| Galaxians d'Amnéville || Division 2 || 16 || 2 || 8 || 10 || 12 || 2 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2014-2015|| Galaxians d'Amnéville || Division 2 || 15 || 2 || 7 || 9 || 12 || 4 || 1 || 0 || 1 || 10
|-
| 2015-2016|| Galaxians d'Amnéville || Division 2 || 15 || 3 || 7 || 10 || 24 || 6 || 1 || 5 || 6 || 4
|-
| 2016-2017|| Galaxians d'Amnéville || Division 2 || 18 || 4 || 11 || 15 || 26 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2017-2018 || Galaxians d'Amnéville || Division 2 || 15||4||7||11||42||5||1||1||2||2
|-
| 2018-2019|| Red Dogs d'Amnéville || Division 2 || 14 || 1 || 3 || 4 || 43 || 5 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
|colspan="16"|
|-
| 2020-2021|| Red Dogs d'Amnéville || Division 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Red Dogs d'Amnéville || Division 2 || 9 || 0 || 4 || 4 || 6 || 3 || 0 || 0 || 0 || 8

Références 

Naissance en juin 1983
Naissance en Tchécoslovaquie
Défenseur de hockey sur glace
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur du HC Košice
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du HK Michalovce